Канза:

 Канза — индейский народ группы дегиха (дхегиа) языковой семьи сиу.
 Канза — река в России, протекает в Красноборском районе Архангельской области.
 Канза, Томас (1933/1934—2004) — конголезский государственный деятель.